Allegany County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Allegany County Courthouse (Maryland)
 Allegany County Courthouse (New York)

Siehe auch:
 Alleghany County Courthouse